Георгий II:
 Правители  
 Георгий II (царь Абхазии) (груз. გიორგი II; ум. 957) — царь Абхазии с 923 по 957 из династии Анчабадзе.
 Георгий II — царь Грузии (1072—1089), сын Баграта IV и отец Давида IV
 Георгий II — царь Кахетии (1511—1513).
 Георгий II — царь Имеретии (1565—1585).
 Георгий II Гуриели (груз. გიორგი II გურიელი; ум. 1600) — представитель грузинского владетельного рода Гуриели и правитель Гурии.
 Георгий II Тертер — правитель Болгарии (1322—1323).
 Юрий II Всеволодович (Георгий) (1188 — 1238) — великий князь Владимирский (1212—1216, 1218—1238).
 Юрий II Болеслав (Георгий II) - князь галицкий (с 1323/1325).
 Георгий II Балшич (ум. 1403) — пятый князь Зеты из династии Балшичей.
 Георгий II Липартиани — удельный князь Салипартиано (? — 1619).
 Георгий II Гика (молд. Георге Гика; 1600 — 1664) — господарь Молдавского княжества с 1658 по 1659 и господарь Валахии с 1659 по 1660.
 Георгий II Шервашидзе (Георгий II Чачба, Сафар-бей) — князь Абхазии (1810—1821).
 Дьёрдь II Ракоци (Георгий II) (венг. II. Rákóczi György; 1621 — 1660) — князь Трансильвании.
 Георг II Бжегский (польск. Jerzy II brzeski, нем. Georg II von Brieg; 1523 — 1586) — князь Бжегский, Олавский и Волувский (1547—1586).
 Церковные деятели 
 Георгий II Митиленский, епископ Митиленский, православный святой.
 Георгий II — Патриарх Александрийский и всего Египта (1021—1036 или 1052).
 Георгий II Ксифилин — константинопольский патриарх (1191—1198).
 Георгий II (Капсанис) — игумен монастыря Григориат на Святой Горе Афон (1974—2014).
 Геворг II (арм. Գևորգ Բ Գառնեցի) — армянский церковно-государственный деятель IX века, католикос всех армян в 877—897.
 Мар Гиваргис II (Георгий II) — сирийский католикос-патриарх (828—830).

 См. также 
 Юрий II
 Георг II
 Иоганн Георг II
 Орден Святого Георгия II класса
 Георгий I
 Георгий III (значения)